Mark Kramer (1958), zie Kramer (muzikant), een Amerikaans muzikant, platenproducer en componist, oprichter van het platenlabel Shimmy Disc
 Mark Kramer (jazzpianist) (1945), Amerikaans jazzpianist, songwriter, producer en arrangeur